Българската изпълнителка Елена Паришева е действащ изпълнител от 2005 до 2011 г. от каталога на музикална компания „Пайнер“. През тези години има издадени 2 студийни албума и 19 видеоклипа. През 2013 г. след оттеглянето ѝ от сцената, „Пайнер мюзик“ издава неин диск в поредицата „Златните хитове на Пайнер“, под номер 11 – Елена.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Песни извън албум 
 Няма граници (2005)
 Пиян отново (2006)
 Сбогом завинаги (2006)
 Всичко се връща (квинтет с Вероника, Магда, Димана и Илиян) (2008)
 Не ме лъжи (2008)
 Под прикритие (2008)
 Не на мене тия (2009)
 Душата в Рая (2009)
 Изгубена (2010)
 Пия за тебе (дует с Преслава) (2010)
 Между две минути (2010)
 Ще ме търсиш (2010)
 Не пускай (2011)
 Нека ми е зле (2011)

Видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Дискография на Елена Паришева в Signal.bg

Портал:Музика/Тематични статии
Дискографии на български изпълнители
Дискографии на български попфолк изпълнители